Bassanago és un gènere de peixos marins pertanyent a la família dels còngrids i a l'ordre dels anguil·liformes.

Distribució geogràfica 
Es troba al Pacífic sud-occidental (Austràlia, el mar de Tasmània i Nova Zelanda), el Pacífic sud-oriental (el centre i el sud de la dorsal de Nazca, el corrent de Humboldt, la Patagònia xilena i l'arxipèlag Juan Fernández), l'Atlàntic sud-occidental (l'Argentina i el Brasil) i l'Atlàntic sud-oriental (Namíbia
, el corrent de Benguela i Cap Point -Sud-àfrica-).

Cladograma

Referències

Bibliografia 

 Anònim, 2000. Base de dades de la col·lecció de peixos del J.L.B. Smith Institute of Ichthyology, Grahamstown, Sud-àfrica. J.L.B. Smith Institute of Ichthyology, Grahamstown, Sud-àfrica.
 Crespo, J., J. Gajate i R. Ponce, 2001. Clasificación científica e identificación de nombres vernáculos existentes en la base de datos de seguimiento informático de recursos naturales oceánicos. Instituto Español de Oceanografía (Madrid). Pàg. 75.
 
 Wu, H.L., K.-T. Shao i C.F. Lai (eds.), 1999. Latin-Chinese dictionary of fishes names. The Sueichan Press, Taiwan.